Сербиновка може да се односи на један од следећих термина:

 Сербиновка (Полтавска област) — село у Хребјонковском рејону, Полтавска област у Украјини;
 Сербиновка (Хмељничка област) — село у Староконстантиновском рејону, Хмељничке области у Украјини.